Суперлига Сербии 2021/22 — 16-й сезон высшего футбольного дивизиона Сербии. Чемпионский титул защитил клуб «Црвена звезда».

Регламент

Общие сведения 
В чемпионате участвуют 16 клубов. Они играют между собой двухкруговой турнир (30 туров). По его результатам все клубы разделяются на две группы по 8 команд в каждой. Первая восьмёрка разыгрывает чемпионский титул и места в еврокубках, а вторая определяет две команды, которые покинут высший дивизион.

Клубы-участники

Турнирная таблица (первый этап)

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Таблицы и результаты Суперлиги
 Суперлига Сербии на soccerway

Сербия
Чемпионат Сербии по футболу